Transilvanija
 Erdelj (Generalski Stol), Hrvatska